Serena Williams e Venus Williams erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato visto l'assenza dai campi di Serena per maternità.

Ekaterina Makarova e Elena Vesnina hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Chan Hao-ching Monica Niculescu con il punteggio di 6-0, 6-0.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (secondo turno, ritirate)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Chan Yung-jan /  Martina Hingis (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (terzo turno)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (terzo turno)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Julia Görges /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (quarti di finale)

  Chan Hao-ching /  Monica Niculescu (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
  Raquel Atawo /  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (semifinale)
  Kirsten Flipkens /  Sania Mirza (terzo turno)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (primo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (terzo turno)
  Eri Hozumi /  Miyu Katō (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone

Qualificate 

  Natela Dzalamidze /  Veronika Kudermetova (secondo turno)
  Paula Kania /  Nina Stojanović (primo turno)

<li>  Monique Adamczak /  Storm Sanders (secondo turno)
<li>  İpek Soylu /  Varatchaya Wongteanchai (secondo turno)

Lucky Loser 

  Jessica Moore /  Akiko Ōmae (primo turno)
  Lesley Kerkhove /  Lidziya Marozava (secondo turno)

<li>  Ashley Weinhold /  Caitlin Whoriskey (primo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter /  Katie Swan (primo turno)
  Harriet Dart /  Katy Dunne (primo turno)

<li>  Jocelyn Rae /  Laura Robson (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2017